169 км — топоним в пост-СССР.

Населённые пункты 
 169 км — разъезд в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Входит в состав Драченинского сельского поселения.
 169 км (Томская область) — железнодорожный разъезд (населённый пункт) в Асиновском районе Томской области России. Входит в состав Новиковского сельского поселения.

Железнодорожные объекты 
 169 км, Разъезд 169 км — закрытый разъезд на линии Юрга-Таштагол Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области. Код 872330.
 169 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Куйбышевской железной дороги в Республике Башкортостан. Код 654114.
 169 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Октябрьской железной дороги в Новгородской области. Код 044437.
 169 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Свердловской железной дороги в Пермском крае. Код 767045.
 169 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области. Код 517716.
 169 км, Пост 169 км — путевой пост Северо-Кавказской железной дороги в Чеченской Республике. Код 542534.
 169 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 582024.
 169 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги в Саратовской области. Код 606214.
 169 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 813224.

 169 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 451519.
 169 км, ОП Ост. пункт 169 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 687438.

Примечания